Breadwinner(s) oder Bread-Winner(s) (englisch sinngemäß für Familienernährer) steht für:

Film und Fernsehen:
 Originaltitel von Die Brot-Piloten, US-amerikanische Zeichentrickserie (2014)
 Originaltitel von Der Brotverdiener, kanadisch-irisch-luxemburgische Animationsfilmadaption von Deborah Ellis’ Roman durch Nora Twomey (2017)

Literatur:
 The Bread-Winners: A Social Study, Roman von John Hay (1883)
 The Bread-Winner (Theaterstück), Theaterstück von William Somerset Maugham (1930)
 Originaltitel von Die Sonne im Gesicht, Roman von Deborah Ellis (2001)

Musik:
 Breadwinner (Band), US-amerikanische Rockband